Angelsbruck ist der Ortsname von

 Angelsbruck (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Angelsbruck (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern